20-й танковый Звенигородский корпус — оперативно-тактическое формирование (соединение, танковый корпус) бронетанковых и механизированных войск РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 20 тк.

В составе действующей Красной Армии и Флота в период:
 с 24 декабря 1942 года по 09 сентября 1944 года;
 с 23 марта по 11 мая 1945 года.

Боевой путь 
24.12.1942 г. Подписана Директива Генерального Штаба РККА № 991215 о сформировании 20-го танкового корпуса.

28.12.1942 г. Начало формирования Управления 20-го танкового корпуса в Оперативной группе резервных войск Брянского фронта. Место формирования — Кобылинские леса под городом Чернь Тульской области.

3.01.1943 г. корпус вошёл в состав войск 3-й армии Брянского фронта.

9.02 — 23.03.1943 г. Части и подразделения принимали участие в Орловской наступательной операции (село Городище Мценского района Орловской области).

5.05 — 7.07.1943 г. 20 тк, выведенный в резерв Ставки ВГК, находился на переформировании в Тульских Танковых Военных лагерях.

8.07.1943 г. 20-й танковый корпус вошёл в состав войск 61-й армии Брянского фронта.

11.07 — 6.08.1943 г. Части и подразделения корпуса приняли участие в Орловской стратегической наступательной операции («Кутузов»).

7.08 — 31.08.1943 г. 20-й танковый корпус, выведенный в резерв Ставки ВГК, находился на переформировании в Тульских Танковых Военных лагерях.

1.09.1943 г. — 17.02.1944 г. Части и подразделения 20-го танкового корпуса в составе войск 44-й армии Южного фронта,5-й ударной армии 4-го Украинского фронта, 5-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта участвовали в Донбасской, Мелитопольской, Корсунь-Шевченковской наступательных операциях.

3.02.1944 г. За разгром немецко-фашистских войск в районе Корсунь-Шевченковского и освобождение города Звенигородка Черкасской области Украинской ССР 20-му танковому корпусу присвоено почётное наименование «ЗВЕНИГОРОДСКИЙ».

2 марта 1944 года комкор Лазарев составил подробный доклад об участии 20 тк в крайней операции. Согласно ему, с 24 января по 17 февраля 1944 года общие потери в личном составе корпуса составили 743 человека, в т.ч. 249 - погибшими. Во время Корсунь-Шевченковской операции было потеряно 52 танка, из них 50 Т-34.

5.03 — 17.04.1944 г. части и подразделения 20-го танкового корпуса в составе войск 5-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта участвовали в Уманско-Ботошанской наступательной операции.

30.04.1944 г. 20-й танковый Звенигородский корпус выведен в резерв Ставки ВГК. Части и подразделения корпуса начали передислокацию под город Тульчин Винницкой области Украинской ССР.

1 — 31.03.1945 г. Части и подразделения 20-го танкового Звенигородского корпуса, находившегося в резерве войск Ставки ВГК, передислоцировались и сосредоточились в районе Раудтен — Дорнбруш (Германия).

1.04 — 11.05.1945 г. Войсками корпуса выполнялась боевая задача по уничтожению войск противника в районе города Глогау (Германия, ныне — Глогув, Польша) и ликвидации прорыва немецких войск к городу Бреслау (Германия, ныне — Вроцлав, Польша).

11.06.1945 г. 20-й танковый Звенигородский корпус вошёл в состав Северной Группы войск.

18.06.1945 г. войска корпуса вошли в состав гарнизона города Бреслау (Вроцлав).

30.06.1945 г. в связи с демобилизацией СССР 20-й танковый Звенигородский корпус преобразован в 20-ю танковую Звенигородскую дивизию.

 22 февраля 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 20-я танковая Звенигородская дивизия была награждена 'орденом Красного Знамени' — командир дивизии И. Л. Жебрунов.
 В августе 1968 года 20-я танковая Звенигородская Краснознамённая дивизия под командованием И. Л. Жебрунова была введена на территорию ЧССР (операция «Дунай»), где выполнила все поставленные боевые задачи "по оказанию братской интернациональной помощи чехословацкому народу".

После начала вывода Северной группы войск в СССР 5 мая 1992 года, 20-я танковая дивизия была передислоцирована в Киевский военный округ, г. Харьков, где её расформировали.

Командование корпуса (период) 

Командиры корпуса
 полковник Гриценко, Дмитрий Максимович (28.12.1942 — 9.02.1943)
 полковник Погосов, Артём Карпович (9.02 — 18.04.1943)
 полковник Юплин, Николай Александрович (19.04 — 25.05.1943)
 генерал-лейтенант танковых войск Лазарев, Иван Гаврилович (6.06.1943 — 30.06.1945)
 Начальники штаба корпуса
 25.12.1942 - 03.01.1943, ид Гриценко, Дмитрий Максимович, полковник
 03.01.1943 - 07.06.1943 Гриценко, Дмитрий Максимович, полковник
 05.01.1943 - 02.03.1943 Павлов, Андрей Михайлович, полковник, с 07.02.1943 генерал-майор т/в
 07.06.1943 - 00.04.1944 Калиниченко, Пётр Иванович, ген.-майор т/в
 00.04.1944 - 00.06.1945 Булгак, Николай Максимович, полковник
 Заместитель командира корпуса по строевой части
 	 
 Заместитель командира корпуса по технической части
 10.06.1943 - 26.02.1944 Юркин, Николай Павлович, инженер-полковник, с 18.02.1944 ген.-майор ИТС
 Заместитель командира корпуса по политической части (до 09.10.1942 - военный комиссар)
 31.10.1943 - 19.06.1943 Григоренко, Георгий Иванович, подполковник
 19.06.1943 - 14.07.1945 Погосов, Артем Карпович, полковник
 Начальник политотдела (с июня 1943 г. он же заместитель командира по политической части)
 28.12.1942 - 19.06.1943 Погосов, Артем Карпович, полковник

Состав

В составе

Награды корпуса 
 "Звенигородский" — почётное наименование присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 030 от 13 февраля 1944 года за отличие в боях за освобождение города Звенигородка.

( Танковый фронт 1939—1945)

Отличившиеся воины 
  Малихов, Анатолий Наумович, гвардии майор, командир 304-го танкового батальона 8-й гвардейской танковой бригады.
  Тарасов, Николай Григорьевич, гвардии старший лейтенант, командир роты танков Т-34 303-го танкового батальона 8-й гвардейской танковой бригады.

Интересные факты 
 На вооружении корпуса, одно время, были даже немецкие средние танки Т-V «Пантера» (PzKpfw V «Panther»).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Владимир Дайнес, Танковые войска СССР. «Кавалерия» Второй Мировой.

Ссылки 
 Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник.-М.: Воениздат, 1975. С. 110—111
 20 танковый Звенигородский корпус.
 20-й танковый корпус.
 20-й танковый корпус.
 8 гв.тбр.
 155 тбр.
 80 тбр.
 7 гв.мсбр.

Танковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году